Хёфдинг — датская ) и немецкая () фамилия. Известные носители:

  (1914—1991) финский статистик и пробабилист. Ему принадлежат Лемма Хёфдинга, Границы Фреше—Хёфдинга для копулы, Неравенство Хёфдинга и Неравенства Адзума-Хёфдинга. 
 Хёфдинг, Финн (1899—1997) — датский композитор и педагог.
 Хёффдинг, Харальд (1843—1931) — датский философ и теолог.